Vianello ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Vianello (* 1938), italienischer Sänger
 Guido Vianello (* 1994), italienischer Boxer
Luigi Vianello (1862–1907), italienischer Bauingenieur
 Mario Vianello (1887–1955), italienischer Bischof
 Raimondo Vianello (1922–2010), italienischer Komiker